Apa (marmapunt), marmapunt
 Apa (Satu Mare), plaats in Roemenië
 APA-stijl, een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen

Zie ook 
 APA (doorverwijspagina)